Simon Hansson, född 28 augusti 1996 i Visby, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Visby/Roma HK i Hockeyettan. Hanssons moderklubb är Sudrets HC från Gotland. Med dem spelade han som junior och gjorde seniordebut i division 3. Hansson fortsatte juniorkarriären med Tingsryds AIF och Karlskrona HK innan det dags för seniorkarriär på riktigt med Kallinge/Ronneby IF i Hockeyettan säsongen 2016/17. Efter tre säsonger i Kallinge värvades Hansson till Nybro Vikings med vilka han också stannade i tre år innan han flyttade hen till Gotland och fick kontrakt med Visby/Roma HK inför säsongen 2022/23.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1996
Idrottare från Visby
Levande personer
Män
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Sudrets HC
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare